Op 23 oktober 1979 werden parlementsverkiezingen gehouden in Denemarken. De sociaaldemocraten bleven de grootste partij in het Folketing en met 68 van de 179 zetels. De opkomst was 85.6% in Denemarken, 65.4% in de Faeröer en 50.3% in Groenland.

Resultaten

Bronnen 
 

Verkiezingen in Denemarken
Verkiezingen in 1979